Коналл — чоловіче ім'я ірландського походження. Відомі носії:

 Коналл II Крандомна (Коналл мак Ехдах; гельською. Conall Crandomna; помер в 660) — король гельського королівства Дав Ріади, правив з 650 по 660 рік.
 Коналл I мак Комгайл, Коналл I (Коналл мак Комгайлл; шотл. гел. Conall mac Comgaill; помер у 574) — король гельського королівства Дал Ріада, правив з 558 по 574 рік.
 Коналл Коел мак Маеле Коба, Коналл Коел мак Маеле Коба — (ірл. — Conall Cóel mac Máele Coba) — верховний король Ірландії.
 Коналл Колламрах — (ірл. — Conall Collamrach) — верховний король Ірландії.
 Конал I (*Conall mac Taidg, д/н — бл. 807) — король піктів у 787—789 роках, король Дал Ріади у 805—807 роках.

Див. також 
 Мак Конайлл